Persönliches Recht steht für:

 Subjektives Recht, ein auf Personen bezogenes Recht
 Individualrecht, ein auf die Einzelperson bezogenes Recht